Vilshofen steht für:

 Vilshofen an der Donau, Kreisstadt des Landkreises Vilshofen, Bayern
 Vilshofen (Rieden), Ortsteil des Marktes Rieden (Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Landkreis Vilshofen
 Vilshoven